

Sigle 
 Basso tenore di zolfo nell'olio combustibile

Codici 
 BTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bursa (Turchia)
 btz – codice ISO 639-3 della lingua batak alas-kluet